Classement par ordre alphabétique du prénom
 Sherman Hemsley (1938-2012), acteur américain ;
 Thomas Hemsley (1927-2013), musicien britannique ;
 William Botting Hemsley (1843-1924), botaniste britannique.